Национални рекорди у скоку удаљ за жене на отвореном је списак рекорда у скоку удаљ националних рекордерки у овој дисциплини, на дан 1. август 2014.

Легенда:

Непризнати рекорди 
Федерације које не признају резултате постигнуте у дворани као апсолутни рекорд.
 Авганистан — 3,59 Mehrangiz Bijanpoor, Осло, 9. април 2005.
 Аруба — 5,89 Sylvienne Krozendijk, Џонсон Сити 28. фебруар 2008.
 Бахаме — 6,82 Дафни Сондерс, Гејнсвил 26. фебруар 1994.

Види још 
 Национални рекорди у скоку удаљ на отвореном за мушкарце
 Национални рекорди у скоку удаљ у дворани за жене
 Национални рекорди у скоку удаљ у дворани за мушкарцежене

Алетски рекорди
Скок удаљ